Rejon łymanski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1965, ma powierzchnię 1487 km² i liczy około 67 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Dobrosław.

Na terenie rejonu znajdują się trzy osiedlowe rady i 20 rad wiejskich, obejmujących w sumie 60 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

Lymanski